Somlo oder Somló ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Stier-Somlo, deutsche wissenschaftliche Bibliothekarin und NS-Opfer
 Félix Somló (1873–1920), Rechtswissenschaftler
 Fritz Stier-Somlo (1873–1932), Rechtswissenschaftler
 Josef Somló (1884–1973), ungarischer Filmproduzent
 Tamás Somló (1947–2016), ungarischer Sänger, Gitarrist, Songwriter und Jurist

Somló steht für:
 Somló, ein Berg im Komitat Veszprém in West-Ungarn